Неблинас има више значења:

 Неблинас (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Неблинас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику